Dialetti sardi può riferirsi a:
le varietà logudoresi della lingua sarda;
le varietà campidanesi della lingua sarda.

È inoltre invalso l'uso di considerare dialetti sardi varietà linguistiche di tipo corso-toscano e geograficamente sarde, nello specifico:
le varietà galluresi;
le varietà sassaresi.